Umri kan syfta på följande platser:

Indien 

 Umri (ort), Madhya Pradesh, Bhind, 
 Ūmri, ort, Uttar Pradesh, Jālaun, 

Robotskapade Indienförgreningar